Tristán Suárez (2023 - [presente])
Cristian Chimino (9 de febrero de 1988; Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina) es un futbolista argentino que juega de lateral derecho en Tristán Suárez  de la Segunda División.

Trayectoria

Ferro 
Se sumó a las divisiones inferiores del club en el año 2005 tras un paso por las formativas de Vélez y Flandria, vivió desde ese tiempo en la pensión del club, comenzó jugando de extremo, posteriormente jugó de volante hasta encontrar su posición como lateral por derecha. Sufrió una lesión muy grave en el sacro antes de debutar. A finales del año 2006 comenzó a entrenarse con el plantel profesional de forma esporádica, participando de los partidos en reemplazo de jugadores lesionados o siendo parte de la cuarta división. En enero del 2009 integra por primera vez el plantel que realizaría la pretemporada. En julio del mismo año firma su primer contrato como profesional El 22 de febrero es convocado por primera vez al banco de suplentes, siendo que no ingresa en el partido entre Instituto de Córdoba y Ferro. Su debut sería dos semanas después en el partido contra Unión de Santa Fe en el que empieza como titular, aunque es reemplazado a los 12 minutos del segundo tiempo por Lucas Nanía, en dicho partido no marcó goles ni fue amonestado. En total disputaría 9 partidos del Campeonato de Primera B Nacional 2009-10 en los que no fue amonestado ni marco goles en los 591 minutos que disputó. Tras una primer temporada con buenos rendimientos y ante el desarme del plantel el objetivo de Chimino era pelear por la titularidad en un equipo que arrancaba la pretemporada sin otro lateral por derecha sobre esto el nuevo técnico José María Bianco dijo;
"Lo vamos a ir viendo. Sanchez y Chimino están trabajando con el plantel y por algo los tenemos con nosotros. Pueden jugar, como lo hizo Chimino, en muchos partidos o serán muy buenas alternativas para tener recambio. Es un torneo largo, con viajes al interior, con equipos importantes y durante el año se sufren lesiones y suspensiones y necesitás tener un plantel acorde a la categoría".
La disputa por el puesto sería entre Chimino, Roberto Salvatierra y Patricio González, siendo este último un volante que utilizan de defensor y quien arrancó como titular en la primera fecha saliendo reemplazado en el minuto 17 del segundo tiempo por Cristian. Ya en la siguiente fecha arrancaría como titular aunque saliendo en el minuto 32 del segundo tiempo en lugar de Pablo De Blasis. En total disputaría 22 partidos en el Campeonato de Primera B Nacional 2010-11, de los cuales 12 serían como titular y 10 como suplente, recibiendo 5 tarjetas amarillas sin recibir expulsiones ni marcar goles.

Continua en el Verdolaga de cara al Campeonato de Primera B Nacional 2011-12 integrando el plantel que realizaría la pretemporada en la Provincia de San Luis. Si bien había tenido buenos desempeños, la llegada de Facundo Oreja lo desplazaría al banco de suplentes teniendo que ingresar como lateral por izquierda como en su debut en el partido contra Gimnasia de Jujuy, disputando los 90 minutos por izquierda. Disputaría solo 11 partidos sin convertir goles y recibiendo solo 2 tarjetas amarillas.

En la temporada Campeonato de Primera B Nacional 2012-13 continua en el equipo, debuta en el partido contra Gimnasia de Jujuy como titular y disputando los 90 minutos. Convertiría su primer gol como jugador profesional en el partido contra Gimnasia y Esgrima de La Plata al minuto 30 del primer tiempo, gol que serviría para dar la victoria por 1 a 0. En total en la temporada disputaría 10 partidos y marcaría 2 goles en 809 minutos, siendo amonestado en dos ocasiones.

En la temporada Campeonato de Primera B Nacional 2013-14 se gana el puesto y se convierte en el lateral por derecha del equipo, debuta en el partido contra Boca Unidos como titular y disputando los 90 minutos. Disputa casi todos los partidos del campeonato, en total 37 de 38, disputó 3321, sin marcar goles y recibiendo un total de 12 amarillas.

Arsenal 
Se confirma su llegada al club de Sarandí en lo que sería su primer experiencia en primera para disputar un puesto con José San Román, en esta temporada utilizaría el número 20. Es convocado por primera vez para integrar el banco de suplentes en el partido con Boca sin ingresar. Debuta ingresando en el partido contra Newell´s a los 22 minutos del segundo tiempo en lugar de San Román, termina el partido sin goles y sin tarjetas. Su debut como titular sería contra Belgrano de Córdoba, partido en el que completó los 90 minutos y recibió la única tarjeta amarilla de la temporada. Su único gol lo convertiría en la goleada por 6 a 1 contra Atlético de Rafaela a los 34 minutos del segundo tiempo tras haber ingresado en lugar de Hernán Fredes. En su primer experiencia en un club de Primera División Argentina termina teniendo poco rodaje al disputar solo 4 partidos de los 19 de la temporada de los cuales solo en una ocasión fue titular aunque logra convertir un gol y sólo recibir una tarjeta amarilla en 134 minutos de juego.

Temperley 
Se convierte en la primera incorporación en el retorno del "Gasolero" a la Primera División de Argentina Su debut sería con la 4 en la espalda y como titular contra Banfield por la primera fecha del Campeonato de Primera División 2015, disputando los 90 minutos del encuentro y sin recibir tarjetas ni marcar goles. Su primer gol lo convertiría en la décima fecha contra Defensa y Justicia a los 22 minutos del segundo tiempo para darle la victoria por 1 a 0 a Temperley. En total disputó 27 partidos convirtiendo 1 gol.

De cara al Campeonato de Primera División 2016 se confirma su continuidad. El debut se daría contra Boca disputando los 90 minutos sin recibir tarjetas ni marcar goles. El 08 de mayo en el encuentro contra San Martín de San Juan sufre una lesión muy grave, una fractura del peroné de su pierna izquierda, la lesión se dio a los 6 minutos de juego cuando el lateral disputaba dentro del área una pelota dividida con el colombiano Mauricio Casierra, quien cayó con todo su peso sobre la pierna de su rival. Tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson. En total disputaría 14 partidos con un gol antes de sufrir la lesión que lo alejaría por el resto del campeonato.

Al encontrarse lesionado su contrato se renovó de forma automática, siendo que el 12 de febrero se daría su regreso a las canchas tras 10 meses de inactividad, regresa como titular en el partido contra Tigre que terminaría en victoria por 3 a 1, Cristian disputaría los 90 minutos sin recibir tarjetas ni marcar goles. En total en el Campeonato de Primera División 2016-17 disputaría 16 partidos marcando 3 goles con 2 tarjetas amarillas en 1440 minutos.

En mayo de 2020 le realizan una nota en la que expresa la identificación que tiene con el club y su deseo de tener una segunda etapa;
"Fueron tres campeonatos los que nos salvamos. Cuando estaba en Arsenal y decidí irme a Temperley, todos me decían que era una locura porque recién ascendía e iba a bajar enseguida. Yo no dudé, fui, seguí mi corazonada y salió perfecto,porque tuve un crecimiento personal y profesional muy grande en el club. En Temperley conocí gente maravillosa, es un club que es de los hinchas, está lleno de hinchas genuinos todo el día. Gente que todo el tiempo apoya a la institución, es un club que siempre ha hecho obras. Es un club que lo llevo en el corazón. Si bien soy hincha de Luján, tengo a Temperley en el corazón".

Huracán 
Se confirma su llegada al "Globo" para disputar el Campeonato de Primera División 2017-18 llega en condición de libre y lo haría con un contrato por una temporada, utilizaría el número 28 en la Primera División de Argentina y el número 13 en la Copa Sudamericana. Debutó el 1 de agosto en su primer partido internacional por la Copa Sudamericana 2017 contra Club Libertad, disputando los 90 minutos sin recibir tarjetas ni marcar goles. En el campeonato local debuta en la primera fecha contra Independiente disputando los 90 minutos y sin convertir goles. En total disputaría 25 partidos sin convertir goles y recibiendo solo 2 tarjetas amarillas en 1893 minutos de juego.

De cara a la siguiente temporada se confirma su continuidad en Huracán donde volvería a ser una pieza clave. En el Campeonato de Primera División 2018-19 utilizaría el número 28 nuevamente y debutaría como titular antes Boca en la primera fecha, disputando los 90 minutos recibiendo una tarjeta amarilla y sin marcar goles. En total disputaría 25 partidos sin convertir goles y recibiendo 10 tarjetas amarillas en 2199 minutos de juego. Al terminar el campeonato y saber que el técnico Juan Pablo Vojvoda tuvo que salir a aclarar que él se iba muy agradecido con el club tras una nota del Diario Olé que decía que se iba en malos términos.

Patronato 
Se confirma su llegada al "Santo" para disputar el Campeonato de Primera División 2019-20 Debutó en el club el 27 de julio en la victoria por 1 a 0 contra Colón de Santa Fe, partido que disputa en su totalidad, sin recibir tarjetas y marcando el único gol del encuentro. En la séptima fecha, partido que se disputó contra Estudiantes de La Plata recibe la única expulsión de la temporada y de su paso por el club. Disputó en total 19 partidos en los que convirtió dos goles y recibió 5 tarjetas amarillas y una expulsión.

De cara a la reanudación del fútbol tras el parate por Covid Chimino es buscado para un segundo paso por Huracán pero finalmente termina renovando con el "Santo" de cara a la Copa Diego Armando Maradona, la extensión del contrato sería hasta diciembre del 2021. Debuta en el partido contra Gimnasia y Esgrima de La Plata en la derrota por 3 a 0, disputando los 90 minutos del partido y sin recibit tarjetas. En total disputó 8 partidos en la temporada y un total de 630 minutos de juego.

Atlético de Rafaela 
Tras saber que no iba a ser tenido en cuenta por Iván Delfino en Patronato se transforma en refuerzo de Atlético Rafaela para jugar el Campeonato de Primera Nacional 2021. Su debut se da jugando el partido de Copa Argentina contra Talleres de Córdoba, jugando como titular y disputando los 90 minutos sin recibir tarjetas, en dicho partido quedan eliminados por lo que sólo le quedaría por disputar la liga en lo que resta de la temporada. Deputa en la Liga por la primera fecha contra San Martín de San Juan, juega como titular y completa los 90 minutos recibiendo una tarjeta amarilla. Su primer gol de la temporada lo convierte por la sexta fecha en la goleada 4 a 1 contra Almagro a los 25 minutos del segundo tiempo. En total, disputó 31 partidos en la temporada convirtiendo 2 goles en total y recibiendo solo 2 tarjetas amarillas en 2679 minutos de juego.

Arsenal 
Tras quedar libre se confirma su regreso a la institución de Sarandí para disputar la Copa de la Liga Profesional 2022, firma un contrato hasta diciembre del 2022 convirtiéndose en el sexto refuerzo del equipo dirigido por Madelon. Su debut en el Campeonato de Primera División 2022 se dio con la camiseta número 4 el 11 de febrero en el partido contra Rosario Central, en dicho partido arranca como titular completando los 90 minutos sin marcar goles ni recibir ninguna tarjeta. En total disputó 15 partidos por copa sin convertir goles, quedando por disputar en la segunda parte de la temporada la liga. Su debut en el Campeonato de Primera División 2022 se dio el 5 de junio en el partido correspondiente a la primera fecha contra Boca, jugó como titular disputando los 90 minutos en los que no recibió tarjetas ni marcó goles. En total disputó 41 partidos en los que convirtió 1 gol.

Estadísticas 
 Actualizado al 25 de octubre de 2022

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en futbol 360
 Ficha en BDFA

Futbolistas de la Ciudad de Buenos Aires
Futbolistas del Club Ferro Carril Oeste
Futbolistas del Arsenal Fútbol Club
Futbolistas del Club Atlético Temperley
Futbolistas del Club Atlético Huracán
Futbolistas del Club Atlético Patronato de la Juventud Católica
Futbolistas de la Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela